Твин-Оукс (, букв. дубы-близнецы) — название ряда населённых мест и исторических зданий в США, в том числе:
  — невключённая территория в округе Керн штата Калифорния.
 Твин-Оукс — идейная община-коммуна в округе Луиза штата Виргиния.
  — исторический дом в местности Линтикам, округ Энн-Эрандел, штат Мэриленд.
  — деревня в округе Сент-Луис штата Миссури.
  — местность в округе Делавэр штата Оклахома.
 , ныне Плантация Эверхоуп — исторический дом плантатора недалеко от города , округ Грин, штат Алабама.
  — историческое здание в Вашингтоне, в котором с 1937 по 1979 год располагалось посольство Китайской Республики в США.
  — исторический дом в городе , округ Гамильтон, штат Огайо.
  — частный аэропорт в городе Хилсборо, округ Вашингтон, штат Орегон.

Страницы значений:Географические объекты